Васи́лий Андре́евич Бабу́ров (р. 1971, Москва) — российский архитектуровед, историк архитектуры, урбанист, архитектурный критик.

Биография 
Василий Бабуров родился в 1971 году в Москве.

В 1999 году окончил Московский архитектурный институт (МАрхИ) по специальности «Градостроительство».

Работает в Лаборатории градостроительных исследований.

Публиковался в журналах «Архитектурный вестник», «Проект Россия», «Вокруг Света», «Отечественные записки», ARX, «Современный дом», «Интерьер + дизайн».

Семья и родственные связи 
 Дед — Виктор Вениаминович Бабуров (1903—1977), советский архитектор.
 Отец — Андрей Викторович Бабуров (1937—2012), советский и российский архитектор, урбанист, теоретик архитектуры.
 Двоюродный прадед - Николай Иванович Астров (1868-1934), русский политический и общественный деятель, кадет. Московский городской голова в 1917 г. 
 Прапрапрадед - Павел Денисович Кобелев (1793—1877) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года.

Библиография

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Выпускники МАРХИ
Урбанисты России
Архитектурные критики России